Лас Касиљас има више значења:

 Лас Касиљас (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Касиљас (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику